Pap Zoltán
 Pap Zoltán, (1927–2013) mentőorvos
 Pap Zoltán, (1928–2016) erdélyi magyar orvos, gyermekgyógyász, gasztroenterológus, orvosi szakíró, egyetemi tanár
 Pap Zoltán, (1940–2020) tornaedző
 Pap Zoltán, (1954) közgazdász, a Corvinus egyetem docense

Papp Zoltán
 Papp Zoltán, (1862–1919) költő, politikus
 Papp Zoltán, (1924) festőművész
 Papp Zoltán, (1942) orvos, szülész, nőgyógyász, Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának igazgató professzora
 Papp Zoltán, (1944) színész, a Budapesti Katona József Színház alapító tagja
 Papp Zoltán, műfordító
 Papp Zoltán, (1955) újságíró, igazgató
 Papp Zoltán, (1958) síelő, sílövő
 Papp Zoltán, (1962) búvárúszó
 Papp Zoltán, (1965) a DEOEC Kardiológiai Intézetének Klinikai Fiziológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
 Papp Zoltán, (1968) filozófus
 Papp Zoltán, (?) labdarúgó
 Papp Zoltán, (?) trombitás
 Papp Zoltán, Z. Papp Zoltán, bábszínész. 2008-ban végzett a Színművészeti Egyetemen
hasonló nevűek
 Álgya-Pap Zoltán (1895–1987) katona
 továbbá
 Sumonyi Zoltán, költő (1942) eredeti neve is Papp Zoltán volt